La Division 2 1983-1984 è stata la quarantacinquesima edizione della Division 2, la seconda serie del campionato francese di calcio. Composta da 36 squadre divise in 2 gironi è stata vinta dal , che ha avuto la meglio nell'incontro per il titolo con l', comunque promosso.

I capocannonieri sono stati Mario Relmy del Limoges con 23 gol per il girone A, e Omar da Fonseca del Tours con 23 gol per il girone B.

Classifica finale

Girone B

Classifica finale

Barrages Playoff 
 Qualificazioni :
 -  3-1 a.p.
 -  4-3 a.p. dts
 Playoff :  -  2-0 / 1-5 
 Barrage D1-D2 :
 (D2) -  (D1) 0-0 / 2-0 
 Spareggio Campione 2.Divisione :

-  1-1 / 2-3

Note

Voci correlate 
 Division 1 1983-1984
 Coppa di Francia 1983-1984

Collegamenti esterni

Calcio nel 1983
Calcio nel 1984
Ligue 2